Николай Чечулин:
 Чечулин, Николай Васильевич (1922—1968) — Герой Советского Союза.
 Чечулин, Николай Дмитриевич (1863—1927) — российский историк, член-корреспондент АН СССР.